Saint-Estèphe (Dordogne)
Saint-Estèphe (Gironde)